Barbed Wire – film del 1927 diretto da Rowland V. Lee
Barbed Wire – film del 1952 diretto da George Archainbaud